Лопа́тка — зменшувальна форма до «лопата», маленька лопата;
 Піхотна лопатка («саперна лопатка») — носимий шанцевий інструмент, призначений для відриття одиночного окопу під вогнем противника
 Лопатка — парна кістка трикутної форми в складі плечового пояса хребетних тварин і людини;
 Лопатка — деталь лопатевих машин (в машинобудуванні);
 Лопатка (лізена) — в архітектурі — вертикальне стовщення стіни, різновид пілястра без капітелі й бази;
 Кулінарна лопатка — кухонний прибор.

Див. також 
 Копистка